В данном списке представлены действующие местные и иностранные банки Анголы. Национальный банк Анголы (BNA), является контролирующим учреждением всех финансовых учреждений в Анголе и выдал лицензию 26 банкам для предоставления банковских услуг на ангольском рынке, которые перечислены в таблице ниже

Примечания

Ссылки 
 BNA official website
 Angola: Central Bank Revokes Banco Kwanza License As of 18 January 2021.

Ангола
Экономика Анголы